Matt Martin (musicien), musicien anglais
Matthew Martin, joueur américain de hockey sur glace né en 1971
Matthew Martin, joueur canadien de hockey sur glace né en 1989
Matthew Quinn Martin, acteur et scénariste américain

Voir aussi